Abbia est une ancienne revue culturelle camerounaise bilingue fondée par l'intellectuel et homme politique Bernard Fonlon et le philosophe Marcien Towa à Yaoundé en 1963. Sa périodicité était trimestrielle.

Conçue en 1962, publiée pour la première fois en 1963, elle a connu son âge d'or pendant les années 1960, puis décliné au cours des années 1970, avant de disparaître en 1982.

En vingt ans, 40 volumes ont été publiés, quelque  pages, avec un tirage qui a atteint  exemplaires.

Le terme «  » est emprunté à un jeu de hasard très populaire dans le sud du pays, particulièrement chez les Beti.

Le texte intégral d'Abbia est disponible sur le site Internet du Vestiges Journal

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  Milton Krieger, « Building the Republic through Letters: Abbia: Cameroon Cultural Review, 1963-82, and Its Legacy », in Research in African Literatures, vol. 27, No. 2 (Summer, 1996),

Articles connexes 
 Culture du Cameroun
 Médias au Cameroun
 Engelbert Mveng
 Marcien Towa

Presse écrite au Cameroun
Titre de presse créé en 1963
Titre de presse disparu en 1982
Culture camerounaise